Die Liste der Domherren der Paderborner Bischofskirche reicht vom 9. Jahrhundert bis 1810. Über die Jahrhunderte hinweg änderte sich die Zusammensetzung und Rolle ihres Gremiums Domkapitel. Seit dem 13. Jahrhundert und zunehmend in der Frühen Neuzeit waren sie wichtige weltliche Entscheidungsträger des Reichsfürstentums Hochstift Paderborn und vertraten während einer bischöflichen Vakanz das Fürstentum. Entsprechend stellten die Domherren den wichtigsten Landstand. Dabei waren die eigentlichen Domkapitulare die einzigen geistlichen Würdenträger. In dieser Liste sollen alle bekannten Domherren mit oder ohne geistliche Aufgaben aufgezählt werden, geordnet nach Eintritt.

Mittelalter 
Im Mittelalter war die Struktur noch nicht vorgegeben. Wichtige Dignitäten wie Vorsteher oder Ökonomen entwickelten sich aber schon. Seit 1223 wurden nur noch adelige Domherren aufgenommen, nur in Ausnahmefällen weltliche Theologen. Dignitäre hatten nun fünf von sechs Archidiakonate inne. Die folgende Auflistung beruht in weiten Teilen auf Lagers' Untersuchungen zum Paderborner Stiftsadel:

 Meinolf † 857
 Unwan, † 1029
 Evergis, † 1178
 Siegfried, † 1188
 Reinher von Paderborn, * ca. 1140, † ca. 1190
 Volkwin von Schwalenberg, um 1185 – auch Volkswin III. zu Busdorf
 Thomas Olivier, * um 1170, † 1227
 Heinrich von Brakel, belegt: 1209–1213
 Gerhard zur Lippe, * um 1190; † 1258
 Heinrich Schele (Zellerar), belegt: 1251–1269
 Otto von Rietberg (Sohn des Grafen Conrad von Rietberg), belegt: 1262
 Sweder von Herse, belegt: 1266
 Berthold von der Asseburg (Propst zu Busdorf), belegt: 1269–1312
 Hermann von Rietberg (Sohn des Grafen Conrad von Rietberg), belegt: 1273
 Heinrich von Waldeck, * vor 1214; † wohl 1279 oder um 1288
 Conrad Bulemast (Kantor), belegt: 1279–1315
 Wilhelm von Büren, belegt: 1284–1303
 Reiner Crevet (Zellerar), belegt: 1295–1333
 Conrad von Papenheim (Kantor), belegt: 1295–1329
 Burchard von der Asseburg, belegt: 1295–1324
 Heinrich von Büren, belegt: 1295–1315
 Berthold von Brenken, belegt: 1298(–1303)
 Werner von der Asseburg, belegt: 1300–1356
 Werner Crevet, belegt: 1300–1314
 Werner von Brenken, belegt: 1303–1318
 Simon von Rietberg, Dompropst
 Otto von Rietberg, † 1308
 Rabe von Papenheim, belegt: 1309
 Heinrich Crevet, belegt: 1312–1357
 Johannes von Büren (Kämmerer), belegt: 1315–1379
 Johannes Rabe von Calenberg, belegt: 1319–1353
 Burchard von Papenheim (Propst zu Busdorf), belegt: 1321–1359
 Johannes Westphal (Propst zu Busdorf), belegt: 1325–1390
 Liborius von Vulbeke, belegt: 1333
 Bertold von Plettenberg, belegt: 1333
 Conrad von Canstein, belegt: 1335–1388
 Heinrich von dem Bussche, belegt: 1342
 Conrad von Elmeringhusen, belegt: 1342
 Alrad von dem Bussche, belegt: 1342
 Beringher de Deest, belegt: 1348, 1362
 Heinrich von Büren (Dompropst), belegt: 1349–1414
 Wilhardus dictus de Evere, belegt: 1350
 Herbold von der Asseburg, belegt: 1358–1386
 Heinrich von Reyp, belegt: 1361
 Otto von Falkenberg (Kantor), belegt: 1364–1419
 Heinrich Westphal (Kämmerer), belegt: 1365–1421
 Johannes von Wintzingerode (Kämmerer), belegt: 1363–1403
 Simon von Sternberg († 1389) (um 1370–1380 Domdechant)
 Robertus de Burze (war auch Pfarrer in Wüllen), belegt: 1371
 Volmar von Brenken (Dompropst), belegt: 1373–1399
 Otto Spiegel zum Desenberg, belegt: 1376–1435, † 1437
 Alhard von dem Bussche, belegt: 1377
 Werner Krevet, belegt: 1386–1453, † 1460
 Wedekind Spiegel zu Peckelsheim (Dompropst), belegt: 1388–1421
 Herbold von Papenheim (Domdechant), belegt: 1390–1470
 Rudolph von Wintzingerode (Kämmerer), belegt: 1392–1430
 Hillebrand van Uslere (Propst zu Busdorf), belegt: 1395
 Hermann von Oeynhausen (Kustos), belegt: 1400–1461
 Bernhard von der Asseburg, belegt: 1401–1439
 Albert von Haxthausen (Propst zu Busdorf), belegt: 1401–1445
 Friedrich von Brenken, belegt: 1402–1409
 Johannes von Driburg (Domdechant), belegt: 1402–1437
 Heinrich Westphal, belegt: 1403–1430
 Lubbert Westphal (Propst zu Busdorf), belegt: 1403–1472
 Heinrich von Haxthausen (Dompropst), belegt: 1406–1479
 Rabe von Papenheim, belegt: 1410–1454
 Conrad von Elmeringhusen (Domdechant), belegt: 1417–1473
 Dietrich von Engelsheim (Domscholaster spätestens seit 1428), belegt: 1418–1434, † 1435
 Ludwig von Rostorf (Domkantor), belegt: 1418, 1420, 1430, 1434, † 1468
 Bernhard Stapel, belegt: 1423–1448
 Hermann von Münster, belegt 1424
 Engelhard Juden, belegt: 1427–1472
 Dietrich Westphal (1481 Domscholaster), belegt: 1430–1463, 1481
 Steven von der Malsburg, belegt: 1431, 1448, 1454
 Diderich Lappe, belegt: 1433
 Alhard von dem Bussche (Dompropst), belegt: 1424, 1433, 1438, † 1457
 Themo von Hörde, belegt: 1436–1449
 Hinrich van Velsten, belegt: 1436
 Heinrich von Driburg, belegt: 1429, 1437
 Heinrich von Ense, belegt: 1440–1456
 Godeke Wangen, belegt: 1446
 Johannes von Hörde, belegt: 1449
 Heinrich von Velsten, belegt: 1453
 Johannes von Ymdeshusen, belegt: 1454
 Hermann von Rekelinchusen, belegt: 1454
 Frederik von Freseken, belegt: 1454
 Lubbert Westphal (Propst zu Busdorf), belegt: 1454, 1458
 Johannes Pentling, belegt: 1444, 1459
 Otto von Twiste, † 1461
 Dietrich Haver (Domherr und Domkantor), belegt: 1461
 Riquin von Kerssenbrock (Dombursar, Propst zu Busdorf), belegt: 1461, † 1498
 Wylhelm Westphal, belegt: 1466
 Hinrich van Ymmessen,  belegt: 1476, 1478, 1486
 Johannes von Ymmessen, belegt: 1478–1516
 Kraft Westphal, belegt: 1481
 Hermann Spiegel, belegt 1481
 Heinrich Manegold (Dompropst): 1481–1505
 Ludeke Nagel, belegt: 1494
 Claus vom Closter, belegt: 1494
 Rabe von Falkenberg, belegt: 1481, † 1494
 Laurencius von Helvelde gen. Nasschart, belegt: 1495
 Otto von Oeynhausen (auch Archidiakon, päpstlicher Kommissar), belegt: 1481, 1496
 Cort van Haxthusen, belegt: 1497, 1502
 Lorenz von Hennenfelde, belegt: 1498

Frühe Neuzeit 
Paderborner Dignitäten waren in der Regel: Dompropst und Domdechant, Ämter waren: Domkustos, Domkantor, Domscholaster, Kellner. Es gab 24 Präbenden (Domherrenstellen).

Ende der weltlichen Herrschaft 
Die weltliche Herrschaft endete bereits mit der preußischen Besatzung 1802. Das Kapitel selbst wurde erst 1810 im Königreich Westphalen aufgelöst. Im Zuge der päpstlichen Bulle De salute animarum wurde es 1821 im Einvernehmen mit dem Königreich Preußen neu errichtet, die ersten Investituren waren 1823. 1930 wurde das Domkapitel in Metropolitankapitel umbenannt, da das Bistum zum Erzbistum aufgestiegen war.

Ab 1823 
Die folgende Liste stellt eine Sammlung der Paderborner Domherren nach der Säkularisation dar. Nichtresidierende Domherren, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt, werden mit einem (ND), Ehrendomherren mit einem (ED) gekennzeichnet.

Siehe auch 
 Liste der Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn
 Liste der Weihbischöfe in Paderborn
 Fürstbistum Paderborn
 Erzbistum Paderborn

Literatur 
 
 
  Band 2, S. 208ff.
 
 Wilhelm Liese: Necrologium Paderbornense. Totenbuch Paderborner Priester (1822–1930), Junfermannsche Verlagsbuchhandlung Paderborn 1934; darin chronologische Auflistung der „Priester in höherer Stellung“ auf S. 607–609.

Weblinks 

 Metropolitankapitel Paderborn. Geschichte – offizielle Seite des Erzbistums
 Domherren des Metropolitankapitels heute
 Personal des Domkapitels Paderborn im Digitalen Personenregister der Germania Sacra

Einzelnachweise 

Paderborn
!